Pfanhauser ist der Familienname folgender Personen:

 Oscar Pfanhauser (1881–1969), deutscher Galvanotechniker 

Siehe auch:
 Langbein-Pfanhauser Werke, deutsches Unternehmen der Galvanotechnik und Elektrochemie
 Pfannhauser